Bérain är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean Bérain, flera personer
 Jean Bérain den äldre (1640–1711), fransk dekoratör och formgivare
 Jean Bérain den yngre (1678–1726), fransk dekoratör och formgivare
 Nicolas Bérain (1600-talet), fransk grammatiker

Se även 
 Saint-Bérain